Příjmení Hackert nosí více různých osobností:

 Axel Hackert (* 1984) – německý hokejista
 Jakob Philipp Hackert (1737–1807) – německý malíř
 Michael Hackert (* 1981) – německý hokejista
 Sebastian Hackert (1976–2009) – německý hudebník a producent skupiny Deichkind